Хуа́н Аунтча́йн (; род. 15 января 1952) — уругвайский футболист и футбольный тренер. Возглавлял сборную Уругвая в 1996—1997 годах.

Биография

Игровая карьера 
Дед Хуана Аунтчайна был французским баском, который планировал переселиться в Буэнос-Айрес, но высадился на другом берегу Ла-Платы, в уругвайской Колонии. Из-за подверженности травмам Хуан довольно поздно начал профессиональную карьеру, дебютировав в Примере за «Феникс» в возрасте 23 лет в 1976 году. Аунтчайн был довольно техничным защитником, но не чурался и грубой игры.

В конце 1970-х перешёл в мексиканский «Монтеррей», а в 1980 году присоединился к бразильскому «Васко да Гаме». После успешного первого сезона за «адмиралов» во втором уругваец получил травму и в 1982 году вернулся на родину, став игроком «Мирамар Мисьонеса». Затем Хуан вернулся в «Феникс». В 1984—1985 годах выступал за столичный «Ливерпуль», а завершил карьеру в 1987 году в составе «Дефенсора», причём на победной ноте, поскольку в том сезоне «фиолетовые» во второй раз в своей истории стали чемпионами Уругвая.

Тренерская карьера 
По завершении игровой карьеры Аунтчайн стал тренировать третий состав «Дефенсора». В 1991 году возглавил основной состав клуба (на тот момент уже «Дефенсор Спортинга»), и сразу же оформил своеобразный «дубль», выиграв как чемпионат Уругвая, так и Лигилью. В первой половине 1990-х Аунтчайн сделал «Дефенсор» конкурентоспособным клубом, который регулярно выступал в розыгрыше Кубка Либертадорес и, более того, регулярно выводил «фиолетовых» в следующую стадию турнира. В 1994 году «Дефенсор Спортинг» лишь в серии пенальти уступил в 1/8 финала будущему победителю турнира аргентинскому «Велес Сарсфилду». В 1995 году выиграл с командой вторую Лигилью.

В конце 1996 года Хуан Аунтчайн был назначен на пост главного тренера сборной Уругвая. В новом качестве он дебютировал 15 декабря с домашней победы 2:0 над перуанцами в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира во Франции. До июня 1997 года под его руководством сборная сыграла шесть матчей в квалификации, в которых по два раза выиграла, проиграла и сыграла вничью. На Кубке Америки «селесте» не сумела выйти из группы, по дополнительным показателям став худшей командой, занявшей третье место в группе. После неудачи в Боливии Аунтчайн ушёл с поста тренера сборной. В том же году он возглавил мексиканскую «Селаю», откуда был уволен в феврале 1998 года.

После возвращения в Уругвай Аунтчайн длительное время работал координатором всех возрастных составов «Дефенсор Спортинга». В 2013 году занял аналогичную должность в «Пеньяроле». В 2015—2016 годах совмещал эту должность с работой техническим директором. В декабре 2016 года покинул пост технического директора, но продолжил работать координатором молодёжных составов «Пеньяроля».

Титулы 
В качестве игрока
  Чемпион Уругвая (1): 1987

В качестве тренера
  Чемпион Уругвая (1): 1991
  Победитель Лигильи (2): 1991, 1995

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ceroacero.es

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Мирамар Мисьонес»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Дефенсор Спортинг»
Тренеры ФК «Селая»
Тренеры молодёжной сборной Уругвая по футболу
Тренеры сборной Уругвая по футболу